Osoby o tym nazwisku:
 Brian Whittle – szkocki lekkoatleta, olimpijczyk
 Frank Whittle – angielski konstruktor
 Harry Whittle – brytyjski lekkoatleta
 Peter Whittle – nowozelandzki matematyk i statystyk
 Ricky Whittle – brytyjski aktor telewizyjny i filmowy

Inne:
 (44217) Whittle – planetoida z grupy pasa głównego asteroid